Rumont kan syfta på:
 Rumont, Meuse
 Rumont, Seine-et-Marne